Эйрс, Эрз () — английская фамилия.

Известные носители 
 Эйрс, Агнес (1898—1940) — американская актриса немого кино.
 Эйрс, Джеймс (1926—2021) — канадский историк и политолог.
 Эйрс, Дэвид (род. 1977) — канадский хоккеист и водитель ледового комбайна.
 Эйрс, Джефф (род. 1987) — американский баскетболист.
 Эйрс, Джиллиан (1930—2018) — британская художница абстрактного направления.
 Эйрс, Кларенс (1891—1972) — американский экономист.
 Эйрс, Лия (урождённая Лия Симпсон, по мужу Лия Калиш) (род. 1957) — американская актриса, инструктор по йоге.
 Эйрс, Лью (урождённый Льюис Фредерик Эйрс III; 1908—1996) — американский актёр, номинант на премию «Оскар» в 1948 году.
 Эйрс, Ромейн (1825—1888) — американский генерал, участник Гражданской войны.

См. также 
 Эр — самый северный мыс острова Мэн.

Примечания